Río Valdivia kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Valdivia (vattendrag i Chile), Región de Los Ríos,

Spanien 

 Río Valdavia, vattendrag, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar